Sokal, ciudad de Ucrania en la óblast de Leópolis.

Sokal, apellido, puede referirse a:

  Alan Sokal, físico.
 Escándalo Sokal.
  Robert Sokal, bioestadístico y antropólogo.